

События

Январь 
 20 января — в Кнереде заключён мир между Данией и Швецией, завершивший Кальмарскую войну.

Март 
 3 марта — основоположник династии Романовых, Михаил Фёдорович, избран Земским собором царём.

Май 
 Май — Восстание в Тихвине против шведов и изгнание шведов. После провала попыток взять Тихвин Делагарди начал осаду. В сентябре русские разбили шведов. Шведская армия разбрелась по всему северу России.

Июнь 
 21 июня — Михаил Фёдорович, первый русский царь из династии Романовых, венчан на царство.

Без точных дат 
 Прибывший в Лондон испанский посол граф Гондомар стал ближайшим советником Якова I.
 Оборонительный союз Протестантской унии с Голландией.
 Турецкий военный флот в 60 галер блокировал сирийско-ливанское побережье. Фахр-ад-дин отплыл на французском корабле в Италию.
 1613—1618 — Ливанский эмир Фахр-ад-дин при дворе Медичи. Он безуспешно пытается вызвать вмешательство итальянских государств и Франции в борьбу с Турцией.
 Английской компании удаётся получить от Джахангира фирман на право торговли во всех его владениях с твердо установленной пошлиной.
 1613—1629 — Князь Трансильвании Габор Бетлен (1580—1629). Инициатор проекта создания широкой антигабсбургской коалиции.
 Герцогство Урбино было присоединено к папским владениям.
 В Лондоне сгорел шекспировский театр «Глобус»

Наука, техника, технология 
 Галилео Галилей впервые в печатном виде высказал поддержку гелиоцентрической теории Николая Коперника.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1613 году
 12 марта — Андре Ленотр, французский архитектор, специалист по садово-парковой архитектуре (ум. 1700).
 7 апреля — Герард Доу, голландский живописец (ум. 1675).
 15 сентября — Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист (ум. 1680).
 Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф д’Артаньян

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1613 году
 16 февраля — Микалоюс Даукша, один из родоначальников литовской словесности и переводчик (род. ок. 1527).
 24 марта — Таубман, Фридрих, немецкий учёный, филолог, гуманист и новолатинский поэт.

См. также